Partia Ataka – bułgarska nacjonalistyczna partia polityczna, na której czele stoi Wolen Siderow
 Koalicja Ataka – koalicja partii Ataka z kilkoma innymi partiami politycznymi
 9M120 Ataka – rosyjski przeciwpancerny pocisk kierowany

Zobacz też 

 Ataka-Aura Mińsk – białoruski klub piłkarski